Mužská dvouhra Swiss Indoors 2017 probíhala v závěru října 2017. Do singlové soutěže basilejského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený chorvatský tenista Marin Čilić, kterého v semifinále vyřadil del Potro.

Vítězem se stal druhý hráč světa a nejvýše nasazený basilejský rodák Roger Federer, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou čtyřku Juana Martína del Potra po třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 6–3. Vrátil mu tak finálové prohry z let 2012 a 2013. Neporazitelnost prodloužil na devět zápasů, když naposledy předtím prohrál právě s del Potrem na zářijovém US Open. Aktivní bilanci vzájemných zápasů proti Argentinci navýšil na 18–6. V sedmnáctém startu na Swiss Indoors vybojoval rekordní osmou trofej. Jako první tenista open éry si zahrál ve finále jediného turnaje dvanáctkrát.

V probíhající sezóně si Federer po triumfech v Melbourne, Indian Wells, Miami, Halle, londýnském Wimbledonu a Šanghaji připsal již sedmé turnajové vítězství z jedenácti startů, čímž se posunul do čela této sezónní statitisky. Na okruhu ATP Tour pak dobyl devadesátý pátý kariérní titul, čímž se na 2. místě otevřené éry odpoutal od Lendlových 94 trofejí a na Connorsův rekord mu scházelo čtrnáct vavřínů. Devatenáctým titulem v kategorii ATP 500 se dotáhl na prvního Nadala. Finanční prémie znamenala, že na čele historických výdělků překonal o téměř 50 tisíc dolarů vedoucího Djokoviće, když vydělaná částka Švýcarem činila 109 853 682 dolarů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2017
ATP World Tour 2017